Le nom Rowan peut désigner un patronyme, un prénom, un toponyme et un type de matériel.

Patronyme 
 Anne Margaret Rowan (1832-1913), romancière, historienne et militante politique irlandaise ;
 Dan Rowan (1922-1987), acteur et producteur américain ;
 Jack Rowan (1997-), acteur britannique ;
 Kelly Rowan (1965-), actrice canadienne ;
 William Rowan (1891-1957), biologiste et ornithologue canadien ;
 William Robert Rowan, ingénieur anglais, directeur d'une fabrique de wagons au Danemark et inventeur d'un système d'attelage, appliqué entre autres aux locomotives électriques à crémaillère du chemin de fer de la Jungfrau et à divers matériels de tramway (appelé système Rowan), inventeur en 1887 d'une « automotrice à vapeur » portant son nom (voir Tramway de Marseille et Tramway de Paris, :de:Rowanzug)

Prénom 
 Rowan Atkinson (1955-), acteur britannique.

Toponyme 
 , divers comtés des États-Unis.
 Rowan, ville de l'Iowa.

Végétal 
 Rowan, en anglais, peut désigner une variété d'alisier, cormier ou sorbier, le Sorbus aucuparia ou sorbier des oiseleurs, (ou mountain-ash ou witchwood), en version cultivée, dont les baies rouges, ou Rowan berries ou Quickbeam ou Vogelbeere, sont comestibles en marmelade après préparation, et contiennent du sorbitol.

Autres 
 
 Rowan Viking Mobile Drilling Unit, ou Rowan Viking, plate forme mobile de forage utilisée en Mer du Nord.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme